Dugim naglaskom, luk može biti:
 Luk (matematika), grafički prikaz funkcije
 Luk (arhitektura), arhitektonski nosivi element
 Luk (oružje), oružje, služi za izbacivanje strijela
 Električni luk, izboj električne energije između dva tijela

Kratkim naglaskom, luk može biti:
 Luk (biljni rod):
Crveni luk, Allium cepa
 Češnjak; (bijeli luk) - Allium sativum
 lukovica (lat. bulbus) - podzemni dio biljke